Hannibal Sehested kan syfta på flera personer: 

* Hannibal Sehested (riksråd) (1609–1666), ett danskt riksråd
Hannibal Sehested (statsminister) (1842–1924), en dansk koneljpresident/statsminister